Gerhart-Hauptmann-Gymnasium ist der Name folgender Schulen:

 Gerhart-Hauptmann-Gymnasium (Wernigerode)
 Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar

Siehe auch:
 Gerhart-Hauptmann-Schule